«Рузвельт» — американские авианосцы, носящие имя президентов США Теодора и Франклина Рузвельтов:

 «Теодор Рузвельт» — авианосец, работающий с 1985 года
 «Франклин Рузвельт» — авианосец, существовавший в 1945-1978 гг.

См. также 

 Рузвельт (шхуна)